In 2018 werd het 106de Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 13 januari tot 8 april. Remo werd kampioen.

Eerste fase

Groep A1

Groep A2

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. Alle vier de clubs zijn geplaatst voor de Copa do Brasil 2019. De kampioen plaatst zich voor de Copa Verde 2019 en de halvefinalisten voor de Série D 2019. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2018